Пингвиновые — семейство нелетающих морских птиц.
 Пингвинообразные — отряд, включающий в себя только вышеописанное семейство.
 Пингвины — устаревшее название гагарок.

 «Пингвин» — кёрлинг-клуб, расположенный в Ленинском районе Новосибирска.
 «Пингвин» — немецкий вспомогательный крейсер времён Второй мировой войны.
 «Пингвин» — противокорабельная ракета, разработанная в Норвегии при финансовой поддержке ВМФ США.
 «Пингвин» — российский подводный роботизированный комплекс специального назначения.
 Penguin Books — британское издательство, впервые в мире освоившее массовый выпуск книг карманного формата в мягкой обложке.
 Пингвин — суперзлодей из комиксов DC Comics.
 Освальд Кобблпот / Пингвин — злодей фильма «Бэтмен возвращается» (1992).
 Пингвин — предстоящий минисериал о злодеи Освальде Кобблпоте, представленном в фильме «Бэтмен» (2022).
 Согласно словарю терминов Флешмоба пингвин, реже зриббер — человек, который узнал о проведении акции и, вместо того чтобы участвовать в ней, стоит неподалёку и наблюдает происходящее.

См. также 
 Пингвины (значения)
 Penguin

Примечания